Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1990 werd van 8 tot en met 30 november 1990 gespeeld in MartiniPlaza in Groningen. 
Rustdagen waren 13, 19, 25 en 26 november.

De deelnemers kwamen onder andere van 
 het vorige WK (1988 in Paramaribo) (de nummers 1 t/m 4 Ton Sijbrands uit Nederland en Aleksej Tsjizjov, Anatoli Gantvarg en Guntis Valneris uit de Sovjet-Unie} 
 de zonetoernooien van Afrika en Europa
 de Nederlandse kampioenschappen van 1989 (kampioen Jos Stokkel) en 1990 (de nummers 1, 2 en 3 Rob Clerc, Jannes van der Wal en Geert van Aalten).

Winnaar met 29 punten uit 19 partijen werd Tsjizjov die hiermee voor de 3e achtereenvolgende keer de wereldtitel veroverde. 
Hij won 11x, speelde 7x remise en verloor 1x (van Macodou N'Diaye uit Senegal) wegens overschrijding van de bedenktijd. 
In die partij bleef de klok van Tsjizjov doorlopen nadat hij die na zijn 46ste zet had ingedrukt. 
Op de gedeelde 2e plaats eindigden Valneris en Sijbrands met 2 punten achterstand. 

Persmagneet en publiekstrekker van der Wal eindigde op de gedeelde 6e plaats. 
De overige Nederlandstalige deelnemers waren Clerc die met 22 punten op de 8e plaats eindigde, van Aalten en Stokkel die met 21 punten op de gedeelde 9e plaats eindigden en de Surinamer Eduard Autar die met 14 punten op de 16e plaats eindigde.

Eindstand

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Sportevenement in Groningen (stad)
Dammen in Nederland
Dammen in 1990
Dammen 1990